Metilefedrin se može odnositi na:

 N-Metilefedrin
 4-Metilefedrin